Pascoal José Marcílio (São Paulo, ) é um instrumentista e compositor brasileiro. Como compositor, apresentou-se em 1936 com o samba-canção "Chega", composta em parceria com Adoniran Barbosa. Tornou-se pianista na Rádio Record em 1937. Radicou-se em Lima, Peru, depois de alguns tempos excursionando por toda a América Latina.

Ligações externas
http://cifrantiga3.blogspot.com.br/2006/04/jos-marclio.html

Naturais da cidade de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Músicos de samba